Конин может означать:

Люди 
 Конин, Анатолий Андреевич (1914—1986) — советский художник.
 Конин, Василий Иванович (род. 1951) — мастер спорта по самбо и дзюдо, заслуженный тренер России.
 Конин, Михаил Фёдорович (1921—2003) — советский военный лётчик, подполковник авиации, Герой Советского Союза.
 Конин, Николай Михайлович (1935—2021) — правовед, доктор юридических наук, профессор СГЮА.
 Император Конин — 49-й император Японии.

Топонимы 
 Конин — город в Польше;
 Конин (Канин) — река в Хабаровском крае;
 Конин (Канинь) — древнерусский город, столица Конинского княжества;

Прочее 
 Конин — эра в японском традиционном летосчислении.

См. также